Els Jocs Panafricans de 2011 foren la desena edició dels Jocs Panafricans i se celebraren entre el 3 de setembre de 2011 i el 18 de setembre de 2011 a Maputo, Moçambic.

Desenvolupament 

Fou la tercera ocasió en què els Jocs recaigueren sobre una ciutat del sud del continent. Lusaka, Zàmbia fou designada inicialment com a seu dels Jocs l'abril del 2005, després de l'abandonament de les altres ciutats candidates en la reunió del Supreme Council for Sport in Africa a Algèria. Ghana havia mostrat interès a organitzar els Jocs però no superà la fase d'elecció. El govern zambià, però, el desembre de 2008 decidí abandonar el projecte per la falta de fons. L'abril de 2009, Moçambic acceptà l'organització dels Jocs.

Nacions participants 
Llista de les nacions participants.

Seus i infraestructura 
El principal estadi tenia una capacitat de 42.000 seients i fou construït al suburbi xinès de Zimpeto.

Les seus foren:
 Universidade Eduardo Mondlane - Handbol
 Estádio Nacional do Zimpeto - Atletisme
 Escola Josina Machel - Bàdminton
 Pavilhão do Zimpeto - Bàsquetbol
 Pavilhão do Estrela Vermelha - Boxa
 Chidenguele - Piragüisme
 Via Pública - Ciclisme
 Estádio Nacional de Zimpeto, Estádio do Costa do Sol, Estádio do Maxaquene, Estádio da Machava - Futbol
 Escola Central da Frelimo - Judo
 Universidade Eduardo Mondlane - Karate
 Piscina Olimpica de Zimpeto - Natació
 IMAP - Netball
 Campo do Costa do Sol - Vòlei platja
 Escola Central da Frelimo - Taekwondo
 Courts do Zimpeto - Tennis
 Centro Mahometano - Tennis taula
 Bilene - Triatló
 Badia de Maputo - Vela
 Pavilhão do Maxaquene - Voleibol
 Banco de Moçambique Matola - Escacs

Proves 
Els Jocs Panafricans de 2011 van incloure vint esports, dos dels quals van incloure disciplines paralímpiques (atletisme i natació). La majoria estigueren localitzats al voltant de Maputo, el piragüisme se celebrà al llac Chidenguella, 275 km al nord de la ciutat.

 Atletisme (35 proves)
 Bàdminton
 Basquetbol (2 proves)
 Voleibol platja
 Boxa
 Piragüisme
 Escacs

 Ciclisme
 Futbol
 Handbol
 Judo
 Karate
 Netball
 Vela

 Natació
 Tennis taula
 Taekwondo
 Tennis
 Triatló
 Voleibol

Calendari 
El calendari de proves dels Jocs fou el següent.<ref>General Schedule "</ref>
{| class=wikitable style="margin:0.5em auto; font-size:90%; position:relative; width:55%;"
|-
| style="background:#0c3;"| CO ||Cerimònia d'obertura
| style="background:#39f;"| ●  ||Proves
| style="background:#fc0;"| 1 ||Finals
| style="background:#e33;"| '''CC ||Cerimònia de clausura
|}

</div>

 Medaller País amfitrió ressaltat. A 17 de setembre de 2011''

Referències

Enllaços externs 
 Association of National Olympic Committees of Africa
 Jocs Panafricans de Maputo 

Jocs Panafricans
Esport a Moçambic
Competicions esportives del 2011
2011 a Àfrica
Maputo